James Marcus  – attore britannico
 James A. Marcus  – attore statunitense
 James Marcus  – personaggio del videogioco Resident Evil